

Santo Niño, municipalité de la province de Cagayan.
Santo Niño, localité de la province de Cotabato du Sud.
Santo Niño, municipalité insulaire de la province du Samar.